Шодуар () — французьке прізвище.

 Ян Йозеф Шодуар (XVIII–XIX ст.) — заможний купець, брат Антуана Шодуара, батько Станислава Шодуара.
 Антуан Шодуар (1749–1824) — відомий нідерландський теолог.
 Шодуар Станислав Іванович (1790–1858) — колекціонер-нумізмат.
 Барон Максиміліан де Шодуар () (1816–1881) — відомий російський ентомолог, син Сталіслава Шодуара.

Див. також 
 Шодуари

Французькі прізвища